Cales är ett släkte av steklar. Cales ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar